Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие в 2011 году первое место в австралийских хит-парадах ARIA Charts.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 

2011
2011
Австралия
Австралия